Archaeopria är ett släkte av steklar. Archaeopria ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hyllhornsteklar
Archaeopria